Сивцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сивцы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Сивцы — деревня в Долгиновском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Сивцы — деревня в Любанском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Сивцы — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Сивцы — село в Диканьском районе Полтавской области.